Molekulska formula -{C8H18ClNO2}- se može odnositi na:

 Karpronijum hlorid
 Metaholin